Výraz blíženci (pův. dvojčata) může znamenat:
 Blíženci (znamení) –  v astrologii znamení zvěrokruhu, v tradičním počítání třetí (21. května – 20. června)
 Souhvězdí Blíženců – v astronomii souhvězdí zvěrokruhu 
 Dioskúrové – v řecké mytologii bratři Kastór a Pollux, latinsky Gemini

 Blíženci je dále název řady uměleckých děl od rozličných autorů: 
 Vítězslav Nezval (sbírka básní, 1927)
 Jaroslav Hilbert (drama, 1931)
 Stanislav Rudolf (dívčí román, 1992)
 Jaromíra Kolárová (dívčí román, 2. přepracované vydání 1998)
 Svetozár Hurban-Vajanský (novela, 1913) 
 Ladislav Hagara (1990)

 Blíženci (opera) – opera Karla Weise
 Blíženci (film) – český název (japonsky Sóseidži, anglicky Gemini) filmu japonského režiséra Šinji Cukamota z roku 1999
 Blíženci (pojem) – označení pro dvojvaječné sourozence s odlišným pohlavím